Ударник — музична установка
 Ударник — музикант, що грає на ударних інструментах
 Ударник — віршовий розмір, вільніший за дольник (паузник), вживається як синонім до акцентного вірша
  — передовий працівник (радянська термінологія)
  — розмовне позначення військовослужбовця так званих ударних частин в Росії епохи першої світової та громадянської воєн.
 Ударник — військовий літальний апарат, який несе на борту важку зброю, основним завданням якого є нанесення ударів по наземних цілях.
 Ударник — знавець єдиноборств ударного типу; боєць, стиль якого заснований на ударній техніці
 Ударник — частина спускового механізму вогнепальної зброї
 Ударник — частина машини, яка щось вдаряє, наприклад руйнує, гірську породу (див. інерційний ударник)
 «Ударник» — кінотеатр в Москві, Росія
 «Ударник» — санаторій в Євпаторії, Україна

Ударник — починок, Зав'яловський район, Удмуртія
 Ударник — присілок, Каргапольський район, Курганська область
 Ударник — селище, Сусуманський район, Магаданська область
 Ударник — присілок, Макушинський округ, Курганська область
 Ударник — селище, Нев'янський міський округ, Свердловська область,
 Ударник — село, Орський міський округ, Оренбурзька область
 Ударник — присілок, Шатровський район, Курганська область

Ударник — село, Запорізька область, Токмацький район

 Ударник — колишня назва селища Монастирське (Херсонська область, Бериславський район)